24 Oras é um telejornal filipino exibida pela GMA Network desde 15 de março de 2004.

Apresentadores 
Segunda a sexta
 Mel Tiangco
 Mike Enriquez
 Vicky Morales

Sábado e domingo
 Pia Arcangel
 Jiggy Manicad

Ligações externas 
 

Programas da GMA Network
Telejornais das Filipinas
Programas de televisão das Filipinas que estrearam em 2004
Programas de televisão em língua filipina